Yénier Márquez Molina (Corralillo, 3 de janeiro de 1979) é um futebolista internacional cubano que joga para o FC Villa Clara, como defensor. Márquez fez sua estréia no FC Villa Clara em 1999. Sua estréia internacional foi em 2000, e tem 126 jogos, incluindo 19 partidas de qualificação da Copa do Mundo da FIFA.

 
 

 

Futebolistas de Cuba
Jogadores da Seleção Cubana de Futebol
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2005
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2007
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2011
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2013
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2015